Priiskowy (russisch ) ist der Name folgender Orte in Russland:
 Priiskowy (Transbaikalien), Siedlung städtischen Typs in der Region Transbaikalien
 Priiskowy (Swerdlowsk), Siedlung in der Oblast Swerdlowsk

Siehe auch:
 Priiskowoje, Dorf in der Republik Chakassien (ehemals Siedlung städtischen Typs Priiskowy)